Tempête tropicale Rosa (1978)
 Tempête tropicale Rosa (1982)
 Tempête tropicale Rosa (1994)
 Tempête tropicale Rosa (2000)
 Tempête tropicale Rosa (2006)